Pârâul Cetății se poate referi la:

 Pârâul Cetății - afluent al Belcina
 Pârâul Cetății - afluent al râului Sălătrucel (Pătești)
 Pârâul Cetății, Saciova
 Pârâul Cetății, Sălătrucel
 Pârâul Cetății, Telejenel

Vezi și 
 Cetate (dezambiguizare)

 Râul Cetățuia (dezambiguizare)

Toponime românești